Соревнования в прыжке в длину у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 и 3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующим зимним чемпионом Европы в прыжке в длину являлся Измир Смайлай из Албании.

Лидер мирового сезона Александр Меньков не получил от Европейской легкоатлетической ассоциации допуск к участию в чемпионате Европы в качестве нейтрального атлета. Выступать в составе сборной он также не имел возможности в связи с отстранением российских легкоатлетов от международных стартов из-за допингового скандала.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 

Квалификация: квалификационный норматив 7,95 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 1 марта 2019 года. В сектор вышли 12 участников.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в длину у мужчин состоялись 3 марта 2019 года. 20-летний Милтиадис Тентоглу добавил к титулу летнего чемпиона Европы 2018 года победу на зимнем континентальном первенстве. До пятой попытки он шёл на втором месте, уступая Тобиасу Нильссону-Монтлеру, который лидировал с личным рекордом 8,17 м. Однако затем Тентоглу совершил прыжок на 8,38 м, чем снял все вопросы о победителе, а также установил новый национальный рекорд и лучший результат сезона в мире. Бронзовую медаль завоевал Страхинья Йованчевич (8,03 м — рекорд Сербии), для которого этот подиум стал первым на главных международных стартах.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки